Вюйермо́з () — французская фамилия. Известные носители:

  (род. 1962) —французский актёр.
 Виллермо, Рене-Лоран (род. 1977) — итальянский биатлонист.
 Вюйермоз, Эмиль (1878—1960) — французский композитор, музыковед, музыкальный писатель и критик.

См. также 
 Виллермоз
 Вийермо, Алекси